Demidenko ist der Familienname folgender Personen:

 Swetlana Gennadjewna Demidenko (* 1976), russische Langstreckenläuferin
 Wiktor Georgijewitsch Demidenko (* 1962), sowjetischer Radsportler